Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Andrew :
 le  est une caraque capturée en 1417. Elle a coulé en 1420 ;
 le  est un navire de 42 canons lancé en 1622. Il était connu sous le nom d’Andrew pendant le Commonwealth d'Angleterre, mais il est revenu à être nommé St Andrew après la Restauration. Il a fait naufrage en 1666.
 le  est un sous-marin de la classe Amphion lancé en 1946 et démantelé en 1977.

Andrew